Elitserien 1992/93 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1992/93, Saison 1992/93 der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1992/93, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1992/93